Jméno Marie Wagnerová nosí více osobností:

 Marie Wagnerová (tenistka) (1883–1975) – americká tenistka, členka Mezinárodní tenisové síně slávy
 Marie Wagnerová (1887–1934) – učitelka a spisovatelka, známá pod pseudonymem F. Háj
 Marie Wagnerová-Kulhánková (1906–1983) – česká sochařka